Andrew Williams ou Andy Williams peut désigner :
 Andy Williams (1927-2012), un chanteur américain ;
 Andy Williams (né en 1977), un joueur de football gallois ;
 Andrew Williams (né en 1977), un joueur de football jamaïcain ;
 Andy Williams (né en 1981), un joueur de rugby à XV international gallois.